Карл Адольф Отт (, 2 апреля 1803 — 16 мая 1839) — швейцарский ботаник, врач и художник.

Имя 
Встречаются разные формы записи имени Карла Адольфа:
,
,
,
,
,
.

Биография 
Карл Адольф Отт родился в Берне 2 апреля 1803 года. 

В 1822 году он изучал медицину в Берне, а затем брал уроки по естественной истории у Огюстена Пирама Декандоля и Николя Шарля Серенжа. Позже он изучал медицину в университетах Киля и Берлина, где в 1828 году получил докторскую степень. После шести месяцев в Париже он вернулся в Берн. В 1836 году в качестве натуралиста он отправился в Дофине и Прованс во Франции, на Балеарские острова, а также в Алжир. Из этих путешествий он собрал большое количество видов насекомых, рептилий и амфибий. В 1837 году он первым описал род лягушки Discoglossus. В 1838 году он опубликовал книгу с тридцатью литографиями, основанную на поездке в Алжир, под названием «Esquisses africaines, dessinées pendant un voyage a Alger et lithographiées par Adolphe Otth». В 1839 году Карл Адольф совершил поездку на Ближний Восток. 

Карл Адольф Отт умер в Иерусалиме (в тот период входившем в состав Османской империи) от чумы 16 мая 1839 года в возрасте 36 лет.

Научная деятельность 
Карл Адольф Отт специализировался на семенных растениях.

Примечания

Литература 
 Jean Chrétien Ferdinand Hoefer: Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter Paris, Firmin Didot frères, 1852—83.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Adolf Karl Otth

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Медики по алфавиту
Медики Швейцарии
Художники по алфавиту
Художники Швейцарии
Умершие от чумы